orador, persona que parla en públic

Toponímia 
Orador és un element del topònim en viles de:
 Alvèrnia 
 Orador
 Llemosí 
 Orador (de Vairas)
 Orador e Fanès
 Orador Sent Genès
 Orador de Glana
 I fora d'Occitània
 Oradour a Charanta
 Charly-Oradour a la Mosel·la